Павел Коротков:
 Коротков, Павел Васильевич (род. 1925) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Коротков, Павел Михайлович (1907—1985) — советский футболист и хоккеист с мячом и шайбой, тренер.